Aceasta este o listă a țărilor din Europa, ordonate după suprafață. Unele state (marcate cu *) sunt parțial situate în Europa. Acestea sunt clasificate conform cu suprafața pe care o au doar în partea europeană a teritoriului.

Note

Vezi și 
 Lista țărilor după continent
 Lista țărilor după suprafață

Țări, Suprafață
Liste
Europa, Suprafață
Țări europene